John Braithwaite ist der Name folgender Personen:

* John Braithwaite (Ingenieur) (1797–1870), englischer Ingenieur
 John Braithwaite (Sportschütze) (1925–2015), britischer Sportschütze
 John Braithwaite (Kriminologe) (* 1951), australischer Kriminologe